Lorang ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Lorang (* 1952), deutscher Schriftsteller 
 Hans Walter Lorang (* 1945), deutscher Mundartdichter
 Walter Lorang (1905–1972), deutscher Politiker (CDU), MdL